Вестлунд () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Вестлунд, Алекс (род. 1975) — американский хоккейный вратарь, тренер.
 Вестлунд, Уоррен (1926—1992) — американский гребец.